Fiskörn kan syfta på:

 Fiskörn – en av flera arter inom släktet Fiskörnar Ichthyophaga
 Fiskörn – ett alternativt namn för fiskgjuse Pandion haliaetus